Името Ситово носят три български села:

 Ситово, област Пловдив
 Ситово, област Силистра
 Ситово, област Ямбол